Il singolare del torneo di tennis Tasmanian International 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Chanda Rubin 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Amy Frazier (semifinali)
 Ruxandra Dragomir (primo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Chanda Rubin (finale)

 Nathalie Dechy (primo turno)
 Henrieta Nagyová (primo turno)
 Sylvia Plischke (secondo turno)
 Sarah Pitkowski (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2000